

Населені пункти та їхні частини

 Кольонія — село в гміні Болеслав Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Кольонія — село в гміні Картузи Картузького повіту Поморського воєводства
 Кольонія — село в гміні Свентайно Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Кольонія — частина міста Радзеюв у Радзейовському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Кольонія — частина міста Наленчув у Пулавському повіті Люблінського воєводства
 Кольонія — частина міста Войнич у Тарновському повіті Малопольського воєводства
 Кольонія — частина міста Величка в Велицькому повіті Малопольського воєводства
 Кольонія — частина міста Бохня в Бохенському повіті Малопольського воєводства
 Кольонія — частина міста Новий Сонч в Малопольському воєводстві
 Кольонія — частина міста Тшебіня в Хшановському повіті Малопольського воєводства
 Кольонія — частина міста Лібйонж у Хшановському повіті Малопольського воєводства
 Кольонія — частина міста Прушкув у Опольському повіті Опольського воєводства
 Кольонія — частина міста Ропчиці в Ропчицько-Сендзішовському повіті Підкарпатського воєводства
 Кольонія — частина міста Ряшів в Підкарпатському воєводстві
 Кольонія — частина міста Гдиня в Поморському воєводстві
 Кольонія — частина міста Чеховіце-Дзедзіце в Бельському повіті Сілезького воєводства
 Кольонія — частина міста Опатів у Опатовському повіті Свентокшиського воєводства
 Кольонія — частина села Забуже в гміні Радечниця Замойського повіту Люблінського воєводства
 Кольонія — частина села Подвисоке в гміні Скербешув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Кольонія — частина села Подгущка в гміні Скербешув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Кольонія — частина села Хижа в гміні Замостя Замойського повіту Люблінського воєводства
 Кольонія — частина села Суловець у гміні Сулув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Кольонія — частина села Божи-Дар у гміні Сітно Замойського повіту Люблінського воєводства
 Кольонія — частина села Поточек у гміні Адамув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Кольонія — частина села Ґоле-Лази в гміні Кшивда Луківського повіту Люблінського воєводства
 Кольонія — частина села Комарув-Весь у гміні Комарув-Осада Замойського повіту Люблінського воєводства
 Кольонія — частина села Чолкі в гміні Сітно Замойського повіту Люблінського воєводства
 Кольонія — частина села Суховоля в гміні Адамув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Кольонія — частина села Дутрув у гміні Телятин Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Кольонія — частина села Острувек у гміні Тшещани Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Кольонія — частина села Александрувка в гміні Сточек-Луковський Луківського повіту Люблінського воєводства
 Кольонія — частина села Сваричув у гміні Комарув-Осада Замойського повіту Люблінського воєводства
 Кольонія — частина села Мокреліпе в гміні Радечниця Замойського повіту Люблінського воєводства
 Кольонія — частина села Полянівка (Полянувка) в гміні Криніце Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Кольонія — частина села Ликошин у гміні Телятин Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Кольонія — частина села Марусин (Марисін) у гміні Телятин Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Кольонія — частина села Цьотуша Нова (Цьотуша-Нова) в гміні Сусець Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Кольонія — частина села Зарудзе в гміні Неліш Замойського повіту Люблінського воєводства
 Кольонія — частина села Лапіґуз у гміні Замостя Замойського повіту Люблінського воєводства
 Кольонія — частина села Верщиця в гміні Ярчув Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Кольонія — частина села Вулька-Злоєцька в гміні Неліш Замойського повіту Люблінського воєводства
 Кольонія — частина села Кункі в гміні Сусець Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Кольонія — частина села Юзефин (Юзефін) у гміні Тшещани Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Кольонія — частина села Подлесе-Дуже в гміні Радечниця Замойського повіту Люблінського воєводства
 Кольонія — частина села Лятичин у гміні Радечниця Замойського повіту Люблінського воєводства
 Кольонія — частина села Жуліце в гміні Телятин Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Кольонія — частина села Богуцице (Боґуцице) в гміні Тшещани Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Кольонія — частина села Чумів (Чумув) у гміні Грубешів Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Кольонія — частина села Бжезіни в гміні Белжець Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Кольонія — частина села Кльонтви в гміні Тишовце Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Кольонія — частина села Любче (Лубче) в гміні Ярчув Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Кольонія — частина села Майдан Сопоцький Другий (Майдан-Сопоцький-Друґі) в гміні Сусець Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Кольонія — частина села Лемішув (Лемешув) у гміні Ухане Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Кольонія — частина села Єльня в гміні Джевиця Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Кольонія — частина села Коло в гміні Сулеюв Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Кольонія — частина села Вимислув у гміні Мехув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Кольонія — частина села Слупець у гміні Щуцин Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Кольонія — частина села Якубовиці в гміні Прошовіце Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Кольонія — частина села Ленґ-Тарновський в гміні Жабно Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Кольонія — частина села Ґлембока в гміні Коцмижув-Любожиця Краківського повіту Малопольського воєводства
 Кольонія — частина села Велика Весь у гміні Войнич Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Кольонія — частина села Вількув у гміні Коцмижув-Любожиця Краківського повіту Малопольського воєводства
 Кольонія — частина села Сулкув у гміні Величка Велицького повіту Малопольського воєводства
 Кольонія — частина села Заґожин у гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Кольонія — частина села Івановіце-Влосцянські в гміні Івановіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Кольонія — частина села Венцковиці в гміні Прошовіце Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Кольонія — частина села Лібуша в гміні Беч Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Кольонія — частина села Победник-Великий в гміні Іґоломія-Вавженьчице Краківського повіту Малопольського воєводства
 Кольонія — частина села Машкув у гміні Івановіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Кольонія — частина села Свойчани в гміні Харшниця Меховського повіту Малопольського воєводства
 Кольонія — частина села Задроже в гміні Тшицьонж Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Кольонія — частина села Радльна в гміні Тарнув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Кольонія — частина села Янушовиці в гміні Сломники Краківського повіту Малопольського воєводства
 Кольонія — частина села Вавженьчиці в гміні Іґоломія-Вавженьчице Краківського повіту Малопольського воєводства
 Кольонія — частина села Седлець у гміні Кшешовіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Кольонія — частина села Янковиці в гміні Бабіце Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Кольонія — частина села Посондза в гміні Конюша Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Кольонія — частина села Вежбно в гміні Конюша Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Кольонія — частина села Карнюв у гміні Коцмижув-Любожиця Краківського повіту Малопольського воєводства
 Кольонія — частина села Оклесьна в гміні Альверня Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Кольонія — частина села Жеґоцина в гміні Жеґоцина Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Кольонія — частина села Кшиштофожиці в гміні Коцмижув-Любожиця Краківського повіту Малопольського воєводства
 Кольонія — частина села Рудно в гміні Кшешовіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Кольонія — частина села Щепановиці в гміні Сломники Краківського повіту Малопольського воєводства
 Кольонія — частина села Макув у гміні Ґолча Меховського повіту Малопольського воєводства
 Кольонія — частина села Кремпа в гміні Ґолча Меховського повіту Малопольського воєводства
 Кольонія — частина села Заленже в гміні Вольбром Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Кольонія — частина села Злоцьке в гміні Мушина Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Кольонія — частина села Пйотровиці в гміні Кошице Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Кольонія — частина села Мацеюв у гміні Слабошув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Кольонія — частина села Компйолкі в гміні Вольбром Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Кольонія — частина села Лази в гміні Ксьонж-Велькі Меховського повіту Малопольського воєводства
 Кольонія — частина села Ґлевець у гміні Конюша Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Кольонія — частина села Тересін у гміні Прошовіце Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Кольонія — частина села Недзьведзь у гміні Сломники Краківського повіту Малопольського воєводства
 Кольонія — частина села Бобрек у гміні Хелмек Освенцимського повіту Малопольського воєводства
 Кольонія — частина села Лишковіце в гміні Конюша Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Кольонія — частина села Прошувкі в гміні Бохня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Кольонія — частина села Раєць-Подуховни в гміні Єдльня-Летнісько Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Кольонія — частина села Баранув у гміні Хотча Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Кольонія — частина села Студзениці в гміні Пшитик Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Кольонія — частина села Жердзь у гміні Пшитик Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Кольонія — частина села Ґулін у гміні Закшев Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Кольонія — частина села Марянкі в гміні Цепелюв Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Кольонія — частина села Ментне в гміні Ґарволін Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Кольонія — частина села Стшалкув у гміні Волянув Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Кольонія — частина села Боровець у гміні Цепелюв Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Кольонія — частина села Вижикі в гміні Стара Корниця Лосицького повіту Мазовецького воєводства
 Кольонія — частина села Ясенець-Ілжецький-Ґурни в гміні Ілжа Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Кольонія — частина села Воля-Вжещовська в гміні Пшитик Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Кольонія — частина села Божи-Дар у гміні Ліпсько Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Кольонія — частина села Яблонна в гміні Пшитик Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Кольонія — частина села Вкра в гміні Ґліноєцьк Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Кольонія — частина села Вельґе в гміні Цепелюв Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Кольонія — частина села Ясенець-Ілжецький-Дольни в гміні Ілжа Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Кольонія — частина села Потканна в гміні Пшитик Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Кольонія — частина села Реґув-Старий в гміні Ґневошув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Кольонія — частина села Лавечко-Старе в гміні Пшиленк Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Кольонія — частина села Вулька-Лаґовська в гміні Пшиленк Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Кольонія — частина села Ясьона в гміні Здзешовіце Крапковицького повіту Опольського воєводства
 Кольонія — частина села Данець у гміні Хжонстовіце Опольського повіту Опольського воєводства
 Кольонія — частина села Бжисьце в гміні Ґавлушовіце Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Кольонія — частина села Маркушова в гміні Вішньова Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Кольонія — частина села Жендзяновиці в гміні Мелець Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Кольонія — частина села Острів (Острув) у гміні Перемишль Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Кольонія — частина села Новотанець у гміні Буківсько Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства
 Кольонія — частина села Ненадова в гміні Дубецько Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Кольонія — частина села Кіньківці (Куньковце) в гміні Перемишль Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Кольонія — частина села Козярня в гміні Кшешув Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Кольонія — частина села Юрівці (Юровце) в гміні Сянік Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства
 Кольонія — частина села Добжехув у гміні Стрижів Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Кольонія — частина села Руда в гміні Радомишль-Великий Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Кольонія — частина села Вишатичі (Вишатице) в гміні Журавиця Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Кольонія — частина села Глойсце (Ґлойсце) в гміні Дукля Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Кольонія — частина села Домброва в гміні Свільча Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Кольонія — частина села Павлокома в гміні Динів Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Кольонія — частина села Бахір (Бахуж) у гміні Динів Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Кольонія — частина села Цергова (Церґова) в гміні Дукля Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Кольонія — частина села Фаліївка (Фалеювка) в гміні Сянік Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства
 Кольонія — частина села Тшцяна в гміні Чермін Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Кольонія — частина села Дурди в гміні Баранув-Сандомерський Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Кольонія — частина села Оріхівці (Ожеховце) в гміні Журавиця Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Кольонія — частина села Радруж у гміні Горинець-Здруй Любачівського повіту Підкарпатського воєводства
 Кольонія — частина села Вільховець (Ольховець) у гміні Дукля Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Кольонія — частина села Ґавлушовіце в гміні Ґавлушовіце Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Кольонія — частина села Хшонстув у гміні Мелець Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Кольонія — частина села Бабіха в гміні Тушув-Народови Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Кольонія — частина села Борек-Великий в гміні Сендзішув-Малопольський Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Кольонія — частина села Торки (Торкі) в гміні Медика Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Кольонія — частина села Івежице в гміні Івежице Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Кольонія — частина села Клішув у гміні Ґавлушовіце Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Кольонія — частина села Вериня в гміні Кольбушова Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Кольонія — частина села Пехоти в гміні Падев-Народова Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Кольонія — частина села Харитони (Харитани) в гміні Ляшки Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Кольонія — частина села Кемпе-Залешанське в гміні Залешани Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Кольонія — частина села Ґліни-Мале в гміні Борова Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Кольонія — частина села Острувек у гміні Ґавлушовіце Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Кольонія — частина села Лежани (Ленжани) в гміні Мейсце-П'ястове Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Кольонія — частина села Злотники в гміні Мелець Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Кольонія — частина села Острови-Тушовські в гміні Цмоляс Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Кольонія — частина села Гирова (Хирова) в гміні Дукля Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Кольонія — частина села Лисакувек у гміні Борова Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Кольонія — частина села Ґуркі в гміні Борова Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Кольонія — частина села Чермін у гміні Чермін Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Кольонія — частина села Стібно (Стубно) в гміні Стубно Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Кольонія — частина села Поґвіздув у гміні Чорна Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Кольонія — частина села Бобрівка (Бобрувка) в гміні Ляшки Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Кольонія — частина села Боброва в гміні Жиракув Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Кольонія — частина села Лончкі-Бжеські в гміні Пшецлав Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Кольонія — частина села Келкув у гміні Пшецлав Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Кольонія — частина села Тушима в гміні Пшецлав Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Кольонія — частина села Люториж у гміні Боґухвала Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Кольонія — частина села Ґліник-Заборовський в гміні Стрижів Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Кольонія — частина села Носувка в гміні Боґухвала Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Кольонія — частина села Зґлобень у гміні Боґухвала Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Кольонія — частина села Новий Нарт у гміні Єжове Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Кольонія — частина села Борова в гміні Борова Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Кольонія — частина села Воля-Здаковська в гміні Ґавлушовіце Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Кольонія — частина села Садкова-Ґура в гміні Борова Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Кольонія — частина села Росохати-Руґ у гміні Краснополь Сейненського повіту Підляського воєводства
 Кольонія — частина села Міколаєво в гміні Краснополь Сейненського повіту Підляського воєводства
 Кольонія — частина села Мацькова-Руда в гміні Краснополь Сейненського повіту Підляського воєводства
 Кольонія — частина села Ґура-Влодовська в гміні Влодовіце Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Кольонія — частина села Лани-Середні в гміні Жарновець Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Кольонія — частина села Мольна в гміні Цясна Люблінецького повіту Сілезького воєводства
 Кольонія — частина села Єжова в гміні Цясна Люблінецького повіту Сілезького воєводства
 Кольонія — частина села Охаби-Мале в гміні Скочув Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Кольонія — частина села Рицерка-Ґурна в гміні Райча Живецького повіту Сілезького воєводства
 Кольонія — частина села Паношув у гміні Цясна Люблінецького повіту Сілезького воєводства
 Кольонія — частина села Лаґевники-Мале в гміні Павонкув Люблінецького повіту Сілезького воєводства
 Кольонія — частина села Яворниця в гміні Кохановіце Люблінецького повіту Сілезького воєводства
 Кольонія — частина села Бери в гміні Ясениця Бельського повіту Сілезького воєводства
 Кольонія — частина села Лаґевники-Великі в гміні Павонкув Люблінецького повіту Сілезького воєводства
 Кольонія — частина села Кшижовиці в гміні Павловіце Пщинського повіту Сілезького воєводства
 Кольонія — частина села Сопотня-Велика в гміні Єлесня Живецького повіту Сілезького воєводства
 Кольонія — частина села Коньчице-Мале в гміні Зебжидовіце Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Кольонія — частина села Поромбка в гміні Поромбка Бельського повіту Сілезького воєводства
 Кольонія — частина села Мніх у гміні Хибе Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Кольонія — частина села Студзениці в гміні Пщина Пщинського повіту Сілезького воєводства
 Кольонія — частина села Захажовіце в гміні Вельовесь Ґлівицького повіту Сілезького воєводства
 Кольонія — частина села Павлув у гміні Павлув Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Кольонія — частина села Ґлухув у гміні Казімежа-Велька Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Кольонія — частина села Ксани в гміні Опатовець Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Кольонія — частина села Жеменовиці в гміні Опатовець Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Кольонія — частина села Домбе в гміні Влощова Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Кольонія — частина села Кенсув у гміні Опатовець Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Кольонія — частина села Кшчонув у гміні Опатовець Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Кольонія — частина села Домброва в гміні Маслув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Кольонія — частина села Кшишковиці в гміні Казімежа-Велька Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Кольонія — частина села Соколіна в гміні Чарноцин Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Кольонія — частина села Чарноцин у гміні Чарноцин Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Кольонія — частина села Шкуцин у гміні Руда-Маленецька Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Кольонія — частина села Рожкі в гміні Образув Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Кольонія — частина села Скаржисько-Косьцельне в гміні Скаржисько-Косьцельне Скаржиського повіту Свентокшиського воєводства
 Кольонія — частина села Оземблув у гміні Бацьковіце Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Кольонія — частина села Будзиська в гміні Лубніце Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Кольонія — частина села Корчин у гміні Стравчин Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Кольонія — частина села Млодзави-Дуже в гміні Піньчув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Кольонія — частина села Пенчини в гміні Вільчице Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Кольонія — частина села Зрече-Мале в гміні Хмельник Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Кольонія — частина села Рикошин у гміні Пекошув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Кольонія — частина села Трембачув у гміні Опатовець Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Кольонія — частина села Модлібожице в гміні Бацьковіце Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Кольонія — частина села Ясень у гміні Хмельник Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Кольонія — частина села Жерники-Ґурне в гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Кольонія — частина села Любаня в гміні Хмельник Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Кольонія — частина села Радлін у гміні Ґурно Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Кольонія — частина села Хелмце в гміні Стравчин Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Кольонія — частина села Пасьмехи в гміні Казімежа-Велька Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Кольонія — частина села Скожешиці в гміні Ґурно Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Кольонія — частина села Чекажевіце-Перші в гміні Тарлув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Кольонія — частина села Яхімовиці в гміні Самбожець Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Кольонія — частина села Майкув у гміні Скаржисько-Косьцельне Скаржиського повіту Свентокшиського воєводства
 Кольонія — частина села Пйотрковиці в гміні Бейсце Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Кольонія — частина села Стропешин у гміні Чарноцин Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Кольонія — частина села Здзеці-Старі в гміні Поланець Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Кольонія — частина села Ґрабкув у гміні Конське Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Кольонія — частина села Новий Дзебалтув у гміні Конське Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Кольонія — частина села Букови-Ляс у гміні Доміново Сьредського повіту Великопольського воєводства
 Кольонія — частина села Дзевоключ у гміні Будзинь Ходзезького повіту Великопольського воєводства
 Кольонія — колонія в гміні Дорогуськ Холмського повіту Люблінського воєводства
 Кольонія — колонія в гміні Войславичі Холмського повіту Люблінського воєводства
 Кольонія — колонія в гміні Жмудь Холмського повіту Люблінського воєводства
 Кольонія — колонія в гміні Пшисуха Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Кольонія — колонія в гміні Пшисуха Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Кольонія — колонія в гміні Сейни Сейненського повіту Підляського воєводства
 Кольонія — колонія в гміні Образув Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Кольонія — колонія в гміні Вільчице Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Кольонія — колонія в гміні Васнюв Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Кольонія — колонія в гміні Водзіслав Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Кольонія — колонія в гміні Моравиця Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Кольонія — осада в гміні Орли Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Кольонія — осада в гміні Вейгерово Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Кольонія — лісова осада в гміні Помехувек Новодворського повіту Мазовецького воєводства

Примітки